Hort (gemeente), een gemeente in Hongarije

Personen met de achternaam Hort: 
 Fenton John Anthony Hort Bijbelwetenschapper
 Vlastimil Hort (1944), een Duitse schaakgrootmeester (tot 1986 Tsjecho-Slowaak)